Татаркевич

Особы 

 Владислав Татаркевич — польський філософ Львівсько-Варшавської школи
 Якуб Татаркевич — польський скульптор і художник